Кустарниковые танагры () — род воробьиных птиц из семейства Passerellidae, ранее включался в семейство танагровых.

Классификация 
На январь 2020 года в род включают 8 видов:

Примечания 

 
Роды птиц